Берна́р Женжини́ (; род. 18 января 1958, Сульс-О-Рен, Франция) — французский футболист, полузащитник. Выступал за национальную сборную Франции. Чемпион Европы 1984 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1986 года и участник чемпионата мира 1982 года.

Карьера

Клубная 
Профессиональная карьера Бернара Женжини началась в 1976 году в клубе «Сошо». За него он сыграл 181 матч и забил 60 голов. В 1982 году Бернар покинул команду и перешёл в «Сент-Этьен». Но по окончании сезона ушёл и стал игроком «Монако». В «Монако» Женжини завоевал все свои титулы. Стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, а также Кубка Альп. За клуб он сыграл 106 матчей, забив 46 голов. После этого футболист уехал в Швейцарию, в «Серветт». Позже играл за «Марсель» и «Бордо». Завершил карьеру в 1989 году, в возрасте 31 года.

В сборной 
До дебюта в основной сборной Франции Бернар Женгини выступал за молодёжную сборную Франция (до 20 лет), в составе которой, в 1977 году принимал участие в первом чемпионате мира среди молодёжных команд.

В главной сборной Франции Бернар Женгини дебютировал 27 февраля 1980 года в товарищеском матче со сборной Греции, завершившимся победой сборной Франции со счётом 5:1. В 1982 году Бернар Женгини принял участие в чемпионате мира, он сыграл в пяти матчах и отличился двумя голами, но французы заняли лишь четвёртое место. В 1984 году Женгини принял участие в домашнем чемпионате Европы, он сыграл в двух матчах, включая финал с Испанией, который завершился победой Франции со счётом 2:0. Эта победа позволила Франции завоевать свои первые золотые медали в футбольных соревнованиях. В 1986 году Женгини отправился на свой второй чемпионат мира, почти весь турнир он просидел на скамейке запасных и своё единственное появление он провёл лишь в матче за третье место со сборной Бельгии, который французы выиграл со счётом 4:2 и стали бронзовыми призёрами чемпионата мира. Причём именно Женгини забил победный гол своей сборной в овертайме. Своё последнее выступление за сборную Женгини провёл в отборочном турнире чемпионата Европы 1988 года со сборной Исландии, который завершился нулевой ничьей.
Всего же за сборную Бернар Женгини сыграл 27 матчей, в которых забил 6 голов.

Достижения

Командные 
  Сборная Франции
 Чемпион Европы: 1984
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1986

  «Сошо»
 Серебряный призёр чемпионата Франции: 1980
 Бронзовый призёр чемпионата Франции: 1982

  «Монако»
 Серебряный призёр чемпионата Франции: 1984
 Бронзовый призёр чемпионата Франции: 1985
 Обладатель Кубка Франции: 1985
 Финалист Кубка Франции: 1984
 Обладатель Суперкубка Франции: 1985
 Обладатель Кубка Альп (2): 1983, 1984
 Итого: 4 трофея

  «Олимпик» (Марсель)
 Серебряный призёр чемпионата Франции: 1987
 Финалист Кубка Франции: 1987

Личная жизнь 
Его сын  также футболист, выступает за «Страсбур».

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого: 27 матчей / 6 голов; 17 побед, 5 ничьих, 5 поражений.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки сборной Франции по футболу
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Мюлуз»
Чемпионы Европы по футболу